, или япо́нский колоно́к (), — хищное млекопитающее из семейства куньих. Ранее считался подвидом колонка.

Описание 
Самцы длиной от 28 до 39 см, хвост длиной от 15,5 до 21 см, а вес от 650 до 820 г. Взрослые самцы весят почти вдвое больше чем самки. У самок длина тела составляет от 25 до 30,5 см, длина хвоста — от 13,3 до 16,4 см, а вес от 360 до 460 г. У итатси длинное, стройное тело и короткие ноги. Летом мех тёмно-коричневого, а зимой желтовато-коричневого цвета. Верхняя губа и подбородок белые.

Распространение 
Эндемик японских островов Хонсю, Кюсю, Сикоку, Садо, Оки, Идзуосима, Авадзи, Ики, Гото, Якусима. Был ввезён на Хоккайдо в 1880-х годах. Для борьбы с крысами был завезён примерно на 50 островов, среди которых Сахалин, Рисири, Миякедзима, Южный Бородино, Северный Бородино, Ирабу, Ириомоте, Хатерума и др.

Встречается на лугах, в лесах вблизи водоёмов, вблизи человеческих поселений.

Образ жизни 
Активен ночью, ищет питание в одиночку. Питание состоит из насекомых, рыб, рептилий и мелких млекопитающих, включая крыс. Зимой и весной рацион дополняют плоды, а летом и осенью также членистоногие и ракообразные.

Размножение 
О биологии размножения известно мало. Сезон размножения приходится на позднюю зиму, детёныши появляются на свет весной.

Примечания

Литература 
 Serge Larivière & Andrew P. Jennings: Family Mustelidae (Weasels and relatives) In: Don E. Wilson & Russel Mittermeier (Hrsg.) Handbook of the Mammals of the World Volume 1: Carnivores. Lynx Edicions. 2009. S. 651. ISBN 978-84-96553-49-1

Животные, описанные в 1844 году
Куньи
Млекопитающие Азии
Эндемики Японии
Таксоны, описанные Конрадом Якобом Темминком